Giovenco – fiume abruzzese
Valle del Giovenco – zona abruzzese in provincia dell'Aquila
Comunità montana Valle del Giovenco – ex comunità montana abruzzese
Associazione Sportiva Pescina Valle del Giovenco – ex squadra di calcio abruzzese
Mela della valle del Giovenco – prodotto agroalimentare tradizionale abruzzese